Luigi Picchi ist der Name folgender Personen:

* Luigi Picchi (Komponist) (1899–1970), italienischer Organist und Komponist
 Luigi Picchi (Schauspieler) (1922–1986), italienischer Schauspieler 
 Luigi Picchi (Schriftsteller) (* 1969), italienischer Schriftsteller und Literaturwissenschaftler